Distribuční soustava (DS)  může být:
dle distribuované komody
 elektrická distribuční soustava
 plynová distribuční soustava
dle rozsahu
 regionální distribuční soustava (RDS)
 lokální distribuční soustava (LDS)